Rumi (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Jalal ad-Din Rumi, een Perzische soefi en dichter